Avocats européens démocrates est une confédération syndicale européenne regroupant des syndicats et organisations d'avocats.

Elle a été fondée en octobre 1987 à Strasbourg par l'avocat français Gérard Boulanger.

Historique 

À sa création, A.E.D regroupait sept organisations d’avocats en Europe :

 Le Syndicat des Avocats de France 
 La Confederazione Nazionale Delle Associazoni Sindacali Forensi d'Italia (Italie)
 Le Republikanischer Anwältinnen und Anwälteverein (Allemagne)
 L'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans (Espagne)
 De Vereniging Sociale Advokatuur Nederland (Pays-Bas)
 Le Syndicat des Avocats pour la Démocratie (Belgique)
 L*Asociación Libre de Abogados (Espagne)

Depuis 1987, trois associations ont également adhéré à l’A.E.D.:

 Euskal Herriko Abokatuen Elkartea (Pays basque Espagnol)
 L'association. Iniziativa Democratica Forense (Italie)
 Le Legal Team Italia (Italie)

Buts 

 Défendre les droits des citoyens en préservant l’indépendance des avocats à l’égard de tout pouvoir, qu’il soit politique, social, économique ou ordinal.

 Faire respecter les droits de la défense et notamment de préserver l’intégrité physique ainsi que les libertés politiques et économiques des avocats.

 Assurer aux justiciables des accès aux recours juridictionnels nationaux et internationaux.

L'action de l'AED 

Avocats Européens Démocrates, dans l'objectif affiché de « l'instauration d’un droit européen démocratique, moderne et humain » organise des réunions et colloques dans plusieurs pays en Europe sur les sujets de la défense des droits de l'homme, de la démocratie et de la lutte contre les discriminations.

Le , la confédération a fait partie, avec , ancien rapporteur spécial des Nations unies contre la torture et la Ligue des droits de l'homme, du collectif ayant déposé une plainte pour crimes de guerre au nom de 11 victimes irakiennes et d’un détenu du Camp de Guantanamo en vertu de la doctrine de la compétence universelle.

Elle a également participé aux travaux de la « Commission internationale d'enquête pour la sauvegarde des droits fondamentaux dans la mondialisation » en 2006, et à la fondation de la « Legal Team Europe », réseau international d'avocats pour la défense des droits des manifestants lors des sommets du G8 et des Conseils européens.

Organisation

Président 

Pascale Taelmann (France)

Anciens présidents 

 Gérard Boulanger (France)
 Jacques Hamaide (Belgique)
 Michel Welschinger (France)
 August Gil Matamala (Espagne)
 Gilberto Pagani (Italie)

Liens externes

Notes et références 

Avocat
Organisation professionnelle d'avocats
Internationale syndicale
Avocats Européens Démocrates
Association fondée en 1987
Europe à Strasbourg